Rial
 Rial német székhelyű egykori Formula–1-es csapat (1988–1989)
Riál
 iráni riál, Irán fizetőeszköze
 jemeni riál, Jemen fizetőeszköze
 katari riál, Katar fizetőeszköze
 ománi riál, Omán fizetőeszköze
 szaúdi riál, Szaúd-Arábia fizetőeszköze